Реси́вер ( "приёмник, получатель", от  — «получать, принимать, вмещать»):
 Ресивер — сосуд для скапливания газа, пара или жидкости.
 Ресивер — то же, что радиоприёмник.
 Ресивер цифрового телевидения — устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения и передающее его на экран телевизора.
 AV-ресивер — многоканальный усилитель для бытового применения в системах домашнего кинотеатра.
 Ресивер пушки (эжектор пушки) — механизм продувки ствола пушки.
 Ресивер — одна из позиций игрока в американский футбол.
 Ресивер — ствольная, затворная коробки или короб в стрелковом оружии.